Deerfield School ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Deerfield School (Deerfield Beach, Florida), NRHP-ID: 99000525
 Deerfield School (Deerfield, Virginia), NRHP-ID: 86001402